Миди-д’Осо (, ) — гора во французских Пиренеях, в департаменте Атлантические Пиренеи (). Гора имеет прозвище «Жан-Пьер» () и характерную зубовидную форму. Благодаря этой форме и относительной изолированности гору можно увидеть с равнин Аквитании. Пик представляет собой кальдеру, окружённую застывшими потоками лавы и осадками вулканического пепла.

Пик Миди-д’Осо находится в ущелье Оссо, в Высоком Беарне, недалеко от перевала Пуртале.

Гора настолько знаменита, что является эмблемой города По, клуба регби «Section Paloise», а также многих предприятий, базирующихся в Беарне.

История 
В мае 1552 г. Франсуа де Фуа, епископ Эра-на-Адуре организовал экспедицию, чтобы попытаться достичь вершины. Подробности этой экспедиции описаны во «Всемирной истории» Жака-Огюста де Ту.

Первым, кто взошёл на пик, был, скорее всего, пастух из Ущелья Аспы, по просьбе Рёбуля и Видаля, географов которые хотели построить наверху башенку для триангуляции. 20 августа 1787 г. Юнкер записывает, что ему удалась наводка на «сигнал пика Миди».

Первое известное восхождение (оставившее письменные следы) было совершено туристом Жеромом Дельфо () 2-го октября 1797 г., которому помогал Матьё, ещё один аспский пастух, который рассказал Дельфо про восхождение своего коллеги несколькими годами ранее. Два года после прочтения заметок Дельфо граф Арман д’Ангосс () вместе с четырьмя пастухами совершил сложное, по его словам, восхождение 2 августа 1802 г. 14 числа того же месяца восхождение совершил Анри д’Ожеро () из деревни Най (), чей отец заведовал кузней и был в конфликте с графом д’Ангосс. Таким образом Анри д’Ожеро пытался унизить графа, рассказав, что восхождение было лёгким.

Маршруты 
Взойти на пик Миди можно несколькими способами, среди которых самый популярный путь проходит через перевал Сюзон с восточной стороны пика.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Louis le Bondidier, " Les premières ascensions au Pic du Midi d’Ossau ", Пиренейский бюллетень, n° 219, 220, 223, 227, 228, 229, 230, 231 и 232, 1936—1939.
 Guillaume Delfau, Voyage au Pic du Midi de Pau, le 3 octobre 1797 par M. Delfau Изд. Cairn, По, 1997
 Armand d’Angosse, Voyage au Pic du Midi de Pau, exécuté le 14 Thermidor de l’An 10. Париж, типография Antoine Bailleul, n° 71.
 Comte Roger de Bouillé, Pic de Bigorre et Pic d’Ossau, in Пиренейский бюллютень n° 17 (март 1900)
 Robert Ollivier, Le pic d’Ossau, monographie, impressions et récits, 1948, По. Переизд. Slatkine, 1980, Женева
 Marc Large, Xan de l’Ours, la légende de l’homme sauvage, Изд. Cairn, По, 2008

География департамента Атлантические Пиренеи
Горы Франции
Пиренеи